James Gordon (New York) (1739-1810), Amerikaanse Congresman.
James Alexander Gordon (1782-1869), admiraal, basis voor het fictieve personage Horatio Hornblower
James Gordon (Canada) (1786-1865), Canadees politicus. 
James Wright Gordon (J. Wright Gordon, 1809–1853), politicus uit Michigan
James Thomas Gordon (1859-?), Canadees politicus.
James Heather Gordon (1909-1986), Australische soldaat die een Victoria Cross for bravery won in 1941
James Edward Gordon (1913-1998), Professor van materialentechnologie en pionier in biomechanica
James Gordon (acteur) (1871-1941), Amerikaans acteur
James Gordon (voetballer) (1915-1996), Schots voetballer en voetbalcoach
James Leonard Gordon (1917-1967), Filipijns politicus
James Gordon (DC), personage uit DC Comics.